Автомагистральная улица — название нескольких улиц в странах бывшего СНГ.

 Автомагистральная улица — улица в Волгограде.
 Автомагистральная улица — улица в Екатеринбурге.
 Автомагистральная улица — улица в Симферополе.